Устржицкий — польская фамилия. В России и на Украине имеется вариант — Устрицкий.

Известные носители 
 Устржицкий, Адам Ян () (ум. 1710) — государственный и военный деятель.
 
 Устржицкий, Василий () (ум. 1710) — государственный деятель.
 Устржицкий, Клемент Игнатий () (1660—1720) — государственный деятель.
 Устржицкий, Мацей Станислав () (р. ок. 1604) — государственный деятель.
 Устржицкий, Мэтью Фрэнсис () (р. 1932) — канадский католический епископ, польского происхождения.

См. также 
 Устрицкий, Дмитрий (род. 1975) — эстонский футболист.